Wojciech Cejrowski – dziennikarz, satyryk, podróżnik
 Stanisław Cejrowski – polski animator i działacz jazzowy. Ojciec Wojciecha Cejrowskiego